Beach (englisch für Strand) ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Beach (Georgia), im Ware County
 Beach (Mississippi), im Scott County
 Beach (Missouri), im Webster County
 Beach (North Dakota), im Golden Valley County
 Beach (Texas), im Montgomery County
 Beach (Washington), im Whatcom County
 Beach City, im Chambers County, Texas
 Beach Point, Massachusetts
 Beach Ridge, New York
 Beach Springs, North Carolina
 Beach Station, Illinois
 Beach Terrace, Rhode Island
 Beach View, New Jersey
 Beach Way, im Hillsborough County, Florida

Sonstiges:
 Beach (Pennsylvania), Insel in Pennsylvania
 Beach Bottom Branch, Fließgewässer im Polk County, Tennessee
 Beach Brook, Fließgewässer im Hartford County, Connecticut
 Beach Lake Creek, Fließgewässer im Wayne County, Pennsylvania
 Beach River, Fließgewässer in Alaska
 Beach Bluff Lake, See im Madison County, Mississippi
 Beach Millpond, See im Lewis County, New York
 Beach Plum Island, Insel im Sussex County, Delaware
 Beach Rock, Insel im Humboldt County, Kalifornien
 Beach Prospect, Mine im Converse County, Wyoming
 Beach Plum Island State Park, Park im Sussex County, Delaware

Beach ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Beach (* 1972), kanadischer Schauspieler
 Alfred Ely Beach (1826–1896), amerikanischer Erfinder und Verleger
 Allen C. Beach (1825–1918), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker
 Amy Beach (eigentlich Amy Marcy Cheney; 1867–1944), US-amerikanische Komponistin und Pianistin
 Beata Beach (1911–2006), US-amerikanische Malerin
 Bert Beverly Beach (1928–2022), US-amerikanischer Theologe und Hochschullehrer
 Bill Beach (* 1932), amerikanischer Sänger
 Chester Beach (1881–1956), US-amerikanischer Bildhauer
 Clifton B. Beach (1845–1902), US-amerikanischer Politiker
 Cyril Beach (1909–1980), englischer Fußballspieler
 Doug Beach (* 1920), englischer Fußballspieler
 Dwight E. Beach (1908–2000), US-amerikanischer Viersterne-General
 Edward L. Beach (1918–2002), US-amerikanischer Marineoffizier
 Gary Beach (1947–2018), US-amerikanischer Schauspieler, Musicaldarsteller und Synchronsprecher
 Foley Beach (* 1959), US-amerikanischer Erzbischof
 Kyle Beach (* 1990), kanadischer Eishockeyspieler
 Lansing Hoskins Beach (1860–1945), US-amerikanischer Generalmajor
 Lewis Beach (1835–1886), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Mary Beach (1919–2006), US-amerikanische Collage-Künstlerin, Übersetzerin und Schriftstellerin
 Matt Beach (* 1977), neuseeländischer Taekwondoin
 Michael Beach (* 1963), amerikanischer Schauspieler

 Reb Beach (* 1963), US-amerikanischer Rockmusiker
 Rex Beach (1877–1949), US-amerikanischer Autor und Wasserballspieler
 Scott Beach (1931–1996), US-amerikanischer Filmschauspieler, Schriftsteller und DJ
 Sylvia Beach (1887–1962), amerikanische Buchhändlerin und Verlegerin
 Thomas Beach (1738–1806), englischer Maler
 Tom Beach (* 1955), US-amerikanischer Turner

Beach ist der Name folgender fiktiven Personen:
 Sebastian Beach, Butler in Erzählungen und Romanen von P. G. Wodehouse

Beach steht für:
 The Beach, US-amerikanisch-britischer Film von Danny Boyle (2000)
 Beach (Automarke), brasilianische Automarke

im NRHP gelistete Objekte:
 Beach Boulevard Historic District, in Bay St. Louis, Mississippi, ID-Nr. 80002239
 Beach Chalet, in San Francisco, Kalifornien, ID-Nr. 81000172
 Beach Haven Historic District, in Beach Haven, New Jersey, ID-Nr. 83001608
 Beach Road Historic District, in Southampton, New York, ID-Nr. 86002723
 Beach School, in Mount Vernon, Iowa, ID-Nr. 82002630
 Beach Station, in Chesterfield, Virginia, ID-Nr. 08000067
 Beach-Garland Street-Flint River Bridge, in Flint, Michigan, ID-Nr. 99001513
 Beach-Knapp District, in Boston, Massachusetts, ID-Nr. 80000462

Siehe auch:
 Beach Hammock
 Beach Grove
 Beach Haven
 Beach Island
 Beach Park
 Beach Racing Cars, US-amerikanisches Unternehmen
 Beachlands
 Main Beach
 Beech